Lincoln High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln High School (Texas), ID-Nr. 98000636
 Lincoln High School (Wisconsin), ID-Nr. 88001662

Des Weiteren ist es der Name zahlreicher weiterer Schulen in den Vereinigten Staaten.